Joseph Enakarhire (Warri, 6 de novembro de 1982) é um futebolista nigeriano que atua como defensor.

Carreira
Após ser descoberto em 1999, no Rangers International, Enakarhire foi para a Bélgica, onde defenderia o Standard de Liège nas categorias de base. Estreou no time principal na temporada 2001-02, contra o Charleroi, tendo atuado pelos Rouges até 2004. Em quatro anos, jogou 75 partidas e marcou um gol.

Em 2004, foi contratado pelo Sporting, onde jogou por uma temporada (19 partidas, nenhum gol) até se transferir para o Dínamo de Moscou. Não repetiu as boas atuações das épocas de Standard e Sporting, tendo marcado um gol em apenas nove partidas. No ano seguinte, fora dos planos do Dínamo, foi listado para transferência, mas ele não recebeu propostas oficiais de nenhum time. Emprestado ao Bordeaux em 2006, fez sua estreia pelos Girondinos em 23 de setembro, contra o Troyes, antes de dar lugar a Franck Jurietti.

Em 2007, o Bordeaux dispensou Enakarhire, que foi novamente emprestado, agora para o Panathinaikos. O defensor jogou apenas duas partidas pela equipe grega, voltando ao Dínamo em 2008. Dispensado pelo clube russo, fez testes no Metz em 2009. No entanto, Enakarhire falhou em obter um contrato com os franceses, pendurando as chuteiras pela primeira vez no mesmo ano.

Três anos depois, Big Joe retomou a carreira no La Fiorita, visando ajudar o time samarinês a passar da primeira fase de classificação da Liga Europa, algo inédito para o país. Mas o feito foi novamente adiado, após duas derrotas para a equipe letã do Liepājas Metalurgs (4-0 em Liepāja, 2-0 em Montegiardino).

Carreira internacional 
Sua primeira convocação para a Seleção Nigeriana de Futebol aconteceu em 2002, mas a titularidade veio só no ano seguinte. Participou nas edições de 2004 e 2006 da Copa das Nações Africanas, sendo que em ambos os torneios, as Super Águias terminaram em terceiro lugar.

Links
 Perfil em Ogol

Naturais de Warri
Futebolistas da Nigéria
Futebolistas do Standard de Liège
Futebolistas do Futbolniy Klub Dinamo Moskva
Futebolistas do Football Club des Girondins de Bordeaux
Futebolistas do Panathinaikos FC
Jogadores da Seleção Nigeriana de Futebol
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2004
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2006